Dalongkoua — вымерший род тероцефалов из семейства вайтсиид из поздней перми.

История открытия 
Dalongkoua была обнаружена в секции Далонгкоу верхнепермской свиты Гуодикенг в Китае.

Примечания 

Тероцефалы
Монотипические роды синапсид
Вайтсииды